przesieka – wycięty w lesie, niezadrzewiony pas

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Przesieka – część miasta Trzebiatów
 Przesieka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Podgórzyn
 Przesieka – kolonia wsi Śledzianów w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Drohiczyn

Inne 
 Przesieka – wylot doliny Jałowieckiej w słowackich Tatrach

Zobacz też 
 Przesieka Śląska, Przesieki
 Przysieka

Przypisy